Шкодерский университет имени Луидя Гуракучи () — государственное высшее учёбное заведение, расположенное в городе Шкодер, Албания.

История 
В 1957—1970 годах в Шкодере функционировала двухгодичная Высшая педагогическая школа, которая в 1970 году была преобразована в школу с трёхлетним периодом обучения, а в 1981 году — в четырёхгодичную. 28 мая 1991 года решением Совета Министров Республики Албания школе присвоен статус университета и присвоено имя Луидя Гуракучи, албанского писателя, поэта, лингвиста, деятеля национального освобождения.

В университете в настоящее время, в основном, обучаются студенты из северной Албании, а также из Черногории, Косово и Северной Македонии.

В 2008/2009 учебном году в университете обучалось 11 000 человек. Наиболее популярными специальностями были юридические (1345 студентов), албанская филология (1219) и финансы (912).

В структуру университета в настоящее время входят 6 факультетов, 26 филиалов, 21 кафедра. Преподавательский состав состоит из около 710 человек, из которых более 190 имеют звание профессора.

Структура 
 Факультет социальных наук (Fakulteti и Shkencave Shoqërore)
 Факультет естественных наук (Fakulteti and Shkencave Natyrore)
 Факультет педагогических наук (Fakulteti and Shkencave të Edukimit)
 Факультет экономики (Fakulteti Ekonomik)
 Юридический факультет (Fakulteti i Drejtësisë)
 Факультет иностранных языков (Fakulteti and Gjuhëve të Huaja)

Университет Шкодера тесно сотрудничает с итальянскими, немецкими и австрийскими университетами.

Ссылки 
 Сайт университета

Шкодер
Учебные заведения Шкодера
1991 год в Албании